Баскетбол (от  «корзина» +  «мяч») — может означать:

 «Баскетбол» — проект-преемник программы по надзору за полной информированностью правительства США.

Cпорт 
 Баскетбол — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в корзину (кольцо) соперника.
 Баскетбол на воде — командная спортивная игра в воде.
 Баскетбол на колясках — командная спортивная игра на инвалидных колясках.
 Баскетбол на Олимпийских играх
 Баскетбол на Универсиадах
 Баскетбол в разных странах
 Баскетбол в Азербайджане
 Баскетбол в Греции
 Баскетбол в Израиле
 Баскетбол в Казахстане
 Баскетбол в Литве
 Баскетбол в России
 Баскетбол в СССР

 Видеоигры
 Баскетбол — игра Taito.
  — игра для Atari 2600.
  — игра для системы Intellivision.

Искусство 
 Музыка
 «» — песня Kurtis Blow, особенно в исполнении Bow Wow.
 «Баскетбол» — второстепенный музыкальный побочный проект Адама Янга, Энди Джонсона и Энтони Джонсона.

 Фильмы
 «Баскетбол» — рисованный мультипликационный фильм.
 «Дорогой баскетбол» — короткометражный мультипликационный фильм.
 «» — пятая и предпоследняя серия первого сезона американского комедийного телесериала «Офис».

См. также 

 Позиции в баскетболе
 БЕЙСкетбол